О́льга Миха́йловна Весёлкина (9 августа 1873 — 31 декабря 1949) — последняя начальница Александровского женского института (1909—1918 годы), в советское время — основательница и руководитель кафедры иностранных языков УГТУ-УПИ.

Ранние годы 
Родилась в семье тайного советника М. М. Весёлкина. Со стороны матери доводилась родственницей (троюродной племянницей) П. А. Столыпину; упоминается в его переписке. Доводилась также родственницей (троюродной племянницей) М. Ю. Лермонтову.

В 1890 году окончила с серебряной медалью Московское училище ордена Святой Екатерины.

Веселкина также окончила историко-филологические курсы профессора Герье, училась в Сорбонне, стажировалась по педагогике в университетах Германии и Швейцарии.

Служба в Российской империи 
В 1909 году Ольга Веселкина стала преемницей матери на посту начальницы Александровского женского института и занимала эту должность до его роспуска в 1918 году.

Была председательницей Совета саратовского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых, попечительницей Саратовского училища слепых детей.

В 1911—1917 годах Веселкина была председательницей комитета и попечительницей Иверской общины сестер милосердия в Москве. В качестве сестры милосердия была вызвана к смертельно раненому П. А. Столыпину в Киев и находилась при нем до его кончины.

Советский период 
После Октябрьской революции продолжала некоторое время жить в Москве (в коммунальной квартире в Афанасьевском переулке), в 1918—1920 гг. работала в Румянцевском музее в должности помощника заведующего техническим отделом библиотеки. В начальный период НЭПа решением коллегии ОГПУ была сослана в Свердловск на три года, но затем осталась там жить добровольно.

С 1929 года — главный библиотекарь фундаментальной библиотеки Уральского индустриального института. Создала и возглавила областные курсы иностранных языков по подготовке технических переводчиков.

С 1930 года — основатель и руководитель кафедры иностранных языков этого же университета. Была председателем Свердловского областного объединения преподавателей иностранных языков вплоть до самой смерти. Согласно довоенному телефонному справочнику (вышедшему в начале 1941 года) абонент О. М. Веселкина проживала в 1-м профессорском корпусе Втузгородка.

Скончалась 31 декабря 1949 года. Похоронена на Михайловском кладбище Екатеринбурга.

Семья 
Отец тайный советник Михаил Михайлович Весёлкин, служил губернатором. Мать Мелитина (Матильда) Валериановна Весёлкина (урождённая Столыпина), троюродная сестра одновременно М. Ю. Лермонтова и П. А. Столыпина, начальница Александровского женского института благородных девиц до 1909 года.

Брат Михаил Весёлкин, контр-адмирал Свиты Его императорского величества, с 1908 года — флигель-адъютант Николая II, в 1916—1917 годах комендант Севастопольской крепости.

Факты 

 Иногда Ольгу Весёлкину в СМИ называют фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Историки Н. Б. Неуймин и О. Н. Потёмкина выяснили, что Ольга Весёлкина фрейлиной не была
 По легенде, О. М. Весёлкина преподавала в Свердловске немецкий язык будущему разведчику Николаю Кузнецову. Достоверность этой легенды рядом исследователей поставлена под сомнение.
 Художник М. В. Нестеров задумал в 1931 г. написать портрет О. М. Весёлкиной, когда та отдыхала в Мураново — музее-усадьбе Ф. И. Тютчева. Однако из этого ничего не вышло по причинам, которые сам М. В. Нестеров описывал в письме своему другу С. Н. Дурылину так:

 Об О. М. Весёлкиной содержится упоминание (с многими биографическими искажениями) в книге-воспоминании М. И. Зеликина «История вечнозелёной жизни»:

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1944) — «…За выдающийся вклад в дело подготовки специалистов для народного хозяйства»;
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Библиография 
 Весёлкина О. М. Как изучать иностранные языки в техническом вузе. — М.: Сов. наука, 1945. — 32 с.
 Весёлкина О. М. Техника перевода с немецкого языка на русский (Правила порядка перевода слов в немецком предложении при помощи нумерации). — Свердловск — Москва: ОНТИ-НКТП-СССР, 1935. — 26 с.

Примечания

Ссылки 
 УГТУ-УПИ. Физико-технический Факультет. Кафедра иностранных языков. История кафедры
 Кудряшова Г. Ю. Библиотека УГТУ-УПИ в историческом контексте развития университета
 Награды Фрейлины Российского императорского двора и автограф Сталина

Выпускницы Московского Екатерининского института благородных девиц
Выпускницы Московских высших женских курсов
Фрейлины российского императорского двора
Преподаватели Уральского технического университета
Персоны без указанного места рождения
Репрессированные в СССР
Похороненные на Михайловском кладбище